
Termin -{GAG}- ima više značenja.

 Glikozaminoglikan, nerazgranati polisaharid.
 Grupno specifični antigen, genetički materijal koji kodira osnovne strukturne proteine retrovirusa.
 Genetički kod za glutaminsku kiselinu